Tavares se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos das Neves Tavares
 Isabelle I. Tavares
 Marcelo Teixeira Tavares